Dies ist eine unvollständige Liste aller Seen in Thüringen mit einer Fläche von mehr als 1 ha.

Liste 

Thüringen
!